La vie en rose ( für Das Leben in Rosa, umgangssprachlich Leben durch die rosarote Brille) steht für: 

 La vie en rose (Lied), Lied der französischen Sängerin Édith Piaf aus dem Jahr 1945
 La vie en rose (Film), Spielfilm von Olivier Dahan aus dem Jahr 2007